Polnische Wirtschaft steht für:

 Polnische Wirtschaft (Stereotyp), Stereotyp
 Polnische Wirtschaft (Operette), Operette von Jean Gilbert (1910)
 Polnische Wirtschaft oder Gute Lügen leben länger, Theaterstück von Bernd Gombold (2007)

Siehe auch:
 Wirtschaft Polens